Het seizoen 2008/2009 van de Zondag Hoofdklasse B ging van start in het weekend van 6 en 7 september 2008. De Zondag Hoofdklasse C is een van de zes afdelingen in de Hoofdklasse, de hoogste klasse in de Nederlandse amateurvoetbalcompetitie. De regerend kampioen was SV Deurne, dat in het seizoen 2007/08 met 51 punten uit 26 wedstrijden kampioen werd.

Dit seizoen keerden de volgende drie verenigingen niet terug:
 UDI '19
 VV Geldrop/AEK

LONGA en SV Venray werden kampioen in de Zondag eerste klasse C en Zondag eerste klasse D en dwongen zo rechtstreekse promotie af. RKSV Schijndel eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats in de Hoofdklasse B en moest daarom nacompetitie spelen voor lijfsbehoud. De wedstrijden tegen FC Vinkenslag en SV OSS '20 werden gewonnen en dus speelt Schijndel ook dit seizoen weer in de Hoofdklasse B.

Teams

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* <small>Plaatsvervangende periodekampioen.'</small>**'' SV Deurne 6 punten in mindering

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers
Stand bij de topscorers bijgewerkt tot en met 3 mei 2009.

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B